Cort Federal de Justícia (del seu nom en alemany Bundesgerichtshof), tribunal superior de justícia d'Alemanya
 Institut del Patrimoni Ben Gurion (del seu nom en anglès Ben-Gurion Heritage), centre acadèmic situat a l'assentament Midreshet Ben-Gurion, a Israel